Les frères Heck sont deux frères biologistes allemands connus pour avoir tenté de développer des populations reconstituées d'aurochs (les « aurochs de Heck ») et de tarpans (les « chevaux de Heck »).

Frères et sœurs
Biologiste allemand
Zoologiste allemand
Directeur de zoo